Geleyns, ook wel Gheleyns, is familienaam die voorkomt in de Lage Landen. Onderstaande personen zijn dragers van deze familienaam.

Adriaan Gheleyns (1741-1808), Vlaams rooms-katholiek priester
Alfons Geleyns (1887-1914), Belgisch militair ten tijde van de Eerste Wereldoorlog
Frans Geleyns, 20ste-eeuws Belgisch politicus
Jan Gheleyns, (1672-1725), Vlaams burgemeester
Johan Geleyns (basketballer), Belgisch basketbalspeler en -coach
Johan Geleyns (fotograaf), Belgisch fotograaf
Karel Gheleyns (±1605-1677), Vlaams benedictijner abt
Nicolaas Geleyns, 16e-eeuws Brabants officier en schoonvader van kunstschilder Jan Tielens
Pierre Geleyns (1894-196?), Belgisch militair (Eerste Wereldoorlog) en verzetsstrijder (Tweede Wereldoorlog)